Anta peut désigner :

Prénom 
Anta est un prénom féminin notamment porté par :
 Anta Germaine Gaye (née en 1953), artiste plasticienne sénégalaise ;
 Anta Sarr (née en 1962), femme politique sénégalaise ;
 Anta, chanteuse sénégalaise.

Patronyme 
Anta est un nom de famille, présent notamment dans le monde hispanophone et en Indonésie.

Toponymes 
 , village péruvien, chef-lieu de la province éponyme, dans la région de Cuzco ;
 , village péruvien situé dans la région d'Ancash ;
 , village espagnol situé dans la province de Zamora, en Castille-et-León ;
 Anta Gorda, ville brésilienne située dans l'État du Rio Grande do Sul.

Administration territoriale 
 Anta, département d'Argentine situé dans la province de Salta.

Architecture 
 Anta (architecture), pilier ou colonne d'un temple grecque ou romain.

Montagne 
 Anta, montagne située dans les Andes, au Pérou.

Mégalithes 
Anta peut désigner au Portugal un dolmen ; c'est le nom de plusieurs mégalithes encore visibles dans ce pays, parmi lesquels :
 , dolmen situé près de la municipalité de Baião, en région Nord ;
 , dolmen situé près de Mação, en région Centre ;
 Anta da Herdade da Candieira, dolmen situé près de Redondo, en Alentejo ;
 Anta da Pedra da Orca, dolmen situé près de Gouveia, en région Centre ;
 , dolmen situé près d'Almeida, en région Centre ;
 , dolmen situé près de Cabo da Roca, dans la région de Lisbonne ;
 , dolmen situé près de Viana do Alentejo, en Alentejo ;
 , dolmen situé près d'Alijó, en région Nord ;
 Anta de Pavia, dolmen situé près de Mora, en Alentejo ;
 Anta de Pendilhe, dolmen situé près de Vila Nova de Paiva, en région Centre ;
 Anta de São Brissos, dolmen situé près de Montemor-o-Novo, en Alentejo.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme